Spengelidae är en familj av djur. Spengelidae ingår i klassen ollonmaskar, fylumet svalgsträngsdjur och riket djur. I familjen Spengelidae finns 18 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ollonmaskar
Spengelidae